Filain (Górna Saona) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Filain (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia